Danmarks fotbollslandslag kan avse
Danmarks herrlandslag i fotboll
Danmarks U21-herrlandslag i fotboll
Danmarks damlandslag i fotboll